Бертольд Шульте — другий ікскюлльський єпископ (1196—1198).
 Шульте Йоганн Фрідріх (1827 †) — католицький каноніст, професор церковного права в Празі та Бонні.
 Шульте Карл Йозеф (1871—1941) — німецький кардинал.
 Шульте Юрій Августович (1910—1995) — вчений-металург.
 Шульте Френсіс Байбл (1926—2016) — прелат Римсько-католицької церкви, 4-й титулярний єпископ Афуфенії, 6-й єпископ Уілінг-Чарлстона, 12-й архієпископ Нового Орлеана.
 Шульте-Хойтхаус Герман (1898—1979) — німецький військовий діяч.

Див. також 
 Таблиця Шульте () — таблиці з випадково розташованими об'єктами.